The Doobie Brothers é o álbum de estréia da banda americana de rock The Doobie Brothers, lançado em 1971.

Faixas 

"Nobody" (Johnston) – 3:42
"Slippery St. Paul" (Simmons, Johnston) – 2:14
"Greenwood Creek" (Johnston) – 3:04
"It Won't Be Right" (Johnston) – 2:38
"Travelin' Man" (Johnston) – 4:25
"Feelin' Down Farther" (Johnston) – 4:20
"The Master" (Johnston) – 3:30
"Growin' a Little Each Day" (Johnston) – 3:20
"Beehive State" (Randy Newman) – 2:42
"Closer Every Day" (Simmons) – 4:19
"Chicago" (Simmons) – 1:40

Integrantes 

Tom Johnston - guitarra, gaita, piano, harpa, vocal
Pat Simmons - guitarra, vocal
Dave Shogren - baixo, órgão, teclado, vocal
John Hartman - bateria

Álbuns de The Doobie Brothers
Álbuns de estreia de 1971